Karl von Fabert ist der Name folgender Personen:

* Karl von Fabert (General, 1790) (1790–1860), badischer Generalmajor
 Karl von Fabert (General, 1823) (1823–1904), preußischer Generalmajor